Flowers of Evil (Mountain), album
Engels vertaling van Les Fleurs du mal, Baudelaire